Neuenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Neuenbach (Hausach) – zwei Orte im Stadtteil Einbach von Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg:
 Oberer Neuenbach, Einzelhof
 Unterer Neuenbach, Einzelhof
 Neuenbach (Wilhelmsthal), Gemeindeteil von Wilhelmsthal im Landkreis Kronach, Bayern

 Neuenbach, von 1938 bis 1945 Name des vorigen Schwiegupöhnen, Gemeinde im Amtsbezirk Sodargen des ehemaligen Landkreises Ebenrode in Ostpreußen, heute Teil von Tretjakowo (Kaliningrad) im Oblast Kaliningrad, Russland

Gewässer:
 Neuenbach (Einbach), rechter Zufluss des Einbachs (zur Schwarzwälder Kinzig, zum Oberrhein) am Döbishof, Stadt Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Neuenbach (Grümpel), rechter Zufluss aus dem Grüntal der Grümpel in Wilhelmsthal,  Landkreis Kronach, Bayern
 Neuenbach (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Elta) nach Schura, Stadt Trossingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neubach